Температурний градієнт (геофізика)
 Температурний градієнт (метеорологія)